Коњак може да се односи на:

 Коњак, алкохолно пиће
 Коњак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Коњак ла Форе, насељено место у Француској, у департману Горња Вијена